Rónai Pál (1907–1992) író, műfordító, nyelvész
 Rónai Pál (1940–) zeneszerző, karmester